Inszar – település Oroszországban, Mordvinföldön, az Inszari járás székhelye
 Inszar – település Oroszországban, Mordvinföld Kadoskinói járásában
 Inszar – folyó Oroszországban, az Alatir mellékfolyója